Az 1960. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 24-én rendezték. Az aranyérmet az osztrák Ernst Hinterseer nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1960. évi téli olimpiai játékokon